Great Fencote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Little Fencote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire